Фуфу — традиційна страва національних кухонь народів Західної і частково Центральної Африки.
 Фуфу — річка в центральній Танзанії.
Прізвища